Davide Lanzafame (1987) – calciatore italiano
 Mario Lanzafame (1949) – ciclista italiano
 Salvatore Lanzafame (1933-2009) – cestista e pallanuotista italiano